La Pintada es un topónimo que pueda corresponder a:

 La Pintada, municipio del departamento de Antioquia, Colombia;
 La Pintada, localidad del estado de Guerrero, México;
 La Pintada, distrito de la provincia de Coclé, Panamá;
 La Pintada, corregimiento de la provincia de Coclé, Panamá.